Obeid, el-Obeid o al-Obeid, puede referirse a:

Topónimos
 El Obeid (Sudán) (en árabe : الأبيض , al-ʾAbyaḍ , lit.  "la blanca")
 Tell el-Obeid, (en árabe: العبيد, montículo del esclavo) yacimiento arqueológico en Irak, que define la Cultura de El Obeid y el Período de El Obeid.

Historia 

Período de El Obeid, periodo de la mesopótamia prehistórica que abarca del  6500 y 3800 a. C. en el sur de mesopótamia y 5300 y 4300 a. C. en el norte.

Apellido
 Jorge Obeid (1947-2014), político peronista argentino.
 Gustavo Breide Obeid (1953-), militar ultraconservador argentino.